Хернштайн () — топоним в Австрии и Германии.

 Хернштайн — ярмарочная коммуна в Австрии.
 Хернштайн — дворец в Австрии в федеральной земле Нижняя Австрия.